Артуа () — многозначный термин; может означать:

Топонимы 
 Артуа — историческая область во Франции.
 Артуа — возвышенность во Франции.

Персоналии 
 Роберт I д’Артуа (1216—1250) — граф Артуа.
 Роберт II д’Артуа (1250—1302) — граф Артуа.
 Роберт III д’Артуа (1287—1342) — французский феодал.
 Матильда д’Артуа (1268—1329) — графиня Артуа.
 д’Артуа, Жак (1613—1686) — фламандский живописец-пейзажист.